

Населені пункти та їхні частини
 Заремби — село в гміні Карнево Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Заремби — село в гміні Жаб'я Воля Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Заремби — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Заремби — село в гміні Закрочим Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Заремби — село в гміні Дідковичі Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Заремби — частина села Ліберадз у гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Заремби — осада в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Заремби — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки